peut faire référence à :
 Route de l'Or, une course à la voile ;
 La Route de l'or, un roman de Scott O'Dell.